Remigiu (, italiană și , , ) este un nume propriu de origine romană. Înseamnă „producător de rame” sau „utilizator de rame”.

Persoane numite „Remigiu”
 Francisco Remígio de Abreu – arhitect portughez
 Remi de Reims – sfânt, episcop lui Reims
 Remi de Rouen – sfânt, arhiepiscop lui Rouen
 Remy Shand – cântăreț canadian
 Remigio Cantagallina – pictor italian
 Remigio Crescini – cardinal italian
 Remigio Del Grosso – matematician italian
 Remigio González Martín – poet spaniol 
 Remigio Morales Bermúdez – președinte al Perului între 1890 și 1894
 Remigio Ratti – economist elvețian
 Remigio Vega Armentero – scriitor spaniol
 Remigio Zena – pseudonimul lui Gaspare Invrea – scriitor și poet italian

Alte
 Rémy-Martin – franciză de cognac
 Remígio – un municipiu în Paraíba, Brazilia